Meritorious Service Medal kan syfta på:

 Meritorious Service Medal (USA)

Se även
 Meritorious Civilian Service Award